Cape Girardeau – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
 Cape Girardeau (ang. Cape Girardeau Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
 Cape Girardeau (ang. Cape Girardeau County) – hrabstwo w stanie Missouri

Zobacz też 
 Bitwa pod Cape Girardeau – bitwa podczas wojny secesyjnej (26 kwietnia 1863) na terenie hrabstwa Cape Girardeau w stanie Missouri